

Cinema e televisione 
 Klondike – film del 1932 diretto da Phil Rosen
 La valle dell'oro (Klondike) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1960 al 1961
 Klondike – miniserie televisiva del 2014

Geografia
 Klondike – regione del Canada
 Klondike – fiume che scorre nella suddetta regione del Canada
 Klondike – cittadina degli Stati Uniti, in Maryland

Altro
 Klondike – solitario
 3166 Klondike – asteroide